Torrelles de Llobregat kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torrelles de Llobregat (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Torrelles de Llobregat (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar